Чемпионат Европы по футболу 2007 среди юношей до 17 лет стал 6-м розыгрышем чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет, который прошёл в Бельгии со 2 по 13 мая 2007. Лучшие 5 команд (2 лучшие из каждой группы и победитель плей-офф) попали на чемпионат мира среди юношеских команд 2007

В турнире имели право участвовать игроки родившиеся после 1 января 1990 года.

Отборочный турнир 
Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди юношей до 17 лет 2007 состоял из двух раундов:
 Квалификационный раунд
 Элитный раунд

Участники 
  Англия
  Бельгия (хозяева)
  Германия
  Исландия
  Испания
  Нидерланды
  Украина
  Франция

Составы

Групповой этап

Группа A

Group B

Плей-офф

Матч за 5 место

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры 

3 goals
  Виктор Мозес
  Тони Кроос

2 goals
  Кевин Кис
  Нилл де Паув
  Нейлс Рингоот
  Боян Кркич
  Яго Фальке
  Дэйли Блинд
  Марко Вейинович
  Тибо Буржуа
  Дамьен Ле Таллек
  Янн М’Вила

1 goal
  Генри Лансбери
  Риз Морфи
  Кристиан Пирс
  Тристан Плюммер
  Дэнни Роуз
  Эден Азар
  Кристиан Бентеке
  Саша Бигальке
  Рихард Сукута-Пасу
  Колбейнн Сигторссон
  Даниэль Аквино
  Игнасио Камачо
  Фран Мерида
  Патрик ван Анхолт
  Насер Баразите
  Джорджиньо Вейналдум
  Лучано Нарсинг
  Луис Педро
  Артур Карноза
  Дмитрий Коркишко
  Сергей Шевчук

Автогол
  Давид Рохела (в игре с  Бельгией)

Лучший игрок 
  Боян Кркич

Примечания 

Международные соревнования по футболу в Бельгии
Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Бельгии в 2007 году
Май 2007 года
Чемпионаты Европы в 2007 году
Чемпионаты Европы в Бельгии